Alaejos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alaejos (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Alaejos (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar